Bachelor Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bachelor Peak (Burnet County, Texas)
 Bachelor Peak (Llano County, Texas)